Aphodius putridus — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства афодиин.

Имаго длиной 2,5—3 мм. Всё тело и надкрылья блестящие, одноцветные — чёрные, реже коричневато-красные. Ноги рыже-бурые.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Афодии
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1785 году